Caradec est un ancien prénom breton, Caradoc en gallois, devenu nom de famille. Issu du breton karadek qui signifie aimable.

Plusieurs saints portent ce nom.

Patronyme 
Plusieurs personnalités portent le nom de famille Caradec :

 Albert Caradec ( - ), personnalité politique française
 François Caradec ( - ), écrivain français
 Hervé Caradec, acteur et réalisateur français
 Jean-Michel Caradec ( - ), auteur compositeur interprète
 Louis Caradec ( - ), peintre français
 Loïc Caradec ( - ), navigateur français
  ( - ), footballeur français
 Odile Caradec ( - 22 septembre 2021), écrivaine française
 Vincent Caradec, sociologue français
 Vincent-Jean-Marie Caradec ( - ), personnalité politique française

Toponymes 
 Saint-Caradec est le nom de deux communes:
 Saint-Caradec, commune française du département des Côtes-d'Armor (Région Bretagne)
 Saint-Caradec-Trégomel, commune française du département du Morbihan (Région Bretagne)
 Kergaradeg, près de Brest.

Patronyme breton
Homonymie de patronyme